Perth was gastheer van de achtste editie van de Wereldkampioenschappen zwemmen. Het toernooi werd gehouden in het openluchtbassin van het Superdrome-complex en duurde van maandag 8 januari tot en met 17 januari 1998.

Eindstand medailleklassement

Zwemmen

Openwaterzwemmen

Schoonspringen

Synchroonzwemmen

Waterpolo